Иван Димитров може да се отнася за:

 Иван Димитров – роден през 1935 г.
 Иван Димитров – роден през 1972 г.
 Иван Димитров – роден през 1987 г.